Aleksandr Puchkov - en  et en , né le  à Oulianovsk, est un ancien athlète, médaillé olympique pour l'Union soviétique sur 110 m haies lors Jeux olympiques d'été de Moscou. Il a également été champion d'Europe en salle sur 60 m haies.

Palmarès

Jeux olympiques 
 Jeux olympiques d'été de 1980 à Moscou ()
  Médaille de bronze sur 110 m haies

Championnats d'Europe d'athlétisme 
 Championnats d'Europe d'athlétisme de 1982 à Munich ()
  sur 110 m haies

Championnats d'Europe d'athlétisme en salle 
 Championnats d'Europe d'athlétisme en salle de 1982 à Milan ()
  Médaille d'or sur 60 m haies

Universiades 
 Universiade d'été 1977 à Mexico ()
  Médaille de bronze sur 110 m haies

Liens externes 
 

Athlète soviétique
Coureur de 110 mètres haies
Naissance en mars 1957
Champion d'Europe d'athlétisme en salle
Athlète (homme) aux Jeux olympiques d'été de 1980
Médaillé de bronze olympique soviétique